Stati Uniti d'America
 North Salem – città della Contea di Hendricks, Indiana
 North Salem – città della Contea di Westchester, New York